

Personen 
 Franklin Pierce (1804-1869), Amerikaans president
 Jane Pierce (1806-1863), echtgenote van Franklin Pierce
 John L. Pierce (1895-1959), Amerikaans generaal
 Justin Pierce (1975-2000), Brits-Amerikaans acteur 
 Mary Pierce (1975), Frans tennisster

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Pierce (Colorado)
 Fort Pierce
 Pierce (Idaho)
 Pierce (Nebraska)

Transport 
 Pierce-Arrow, Amerikaans producent van auto's, vrachtauto's en motorfietsen
 Pierce-Arrow (motorfiets), motorfietsen van Pierce-Arrow